Fenice (italienisch „Phönix“) steht für:

 Teatro La Fenice, Opernhaus in Venedig

Fenice ist der Familienname folgender Personen:
 Bartolomeo Fenice (fl. 1656–1669), italienischer Maler, Zeichner und Kupferstecher, siehe Barthélemy Fenis
 Giovanni Antonio Fenice (16./17. Jh.), italienischer Lexikograf und Italianist

Siehe auch
 La Fenice (Album), Jazzalbum von Keith Jarrett (2018)